Великая жупа Врхбосна () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватии, существовала в период с 5 августа 1941 по 8 мая 1945 года на территории современной Боснии и Герцеговины. Административный центр — Сараево. Название жупы происходит от одноимённой исторической области.

Гражданской администрацией административно-территориальной единицы руководил великий жупан, назначавшийся поглавником Хорватии Анте Павеличем. Первым в должности стал доктор Исмет-бег Гавран Капетанович. С введением регулярной государственной администрации на пост был назначен давний диссидент (до 1929 года) Югославской мусульманской организации и лидер её отделения в Жепче Дервиш Омерович. С ноября 1943 по ноябрь 1944 великим жупаном являлся Мухаммед Куленович.

Великая жупа Врхбосна имела деление на «котарские области» (), названные по их административными центрами:
 Високо (с 5 июля 1944 года, ранее в составе )
 Власеница (до 5 июля 1944 года, затем в составе великой жупы Усора-Соли)
 Вишеград
 Горажде (в статусе «котарской ипоставы», )
 Калиновик (в статусе «котарской ипоставы», )
 Прача (Трново; в статусе «котарской ипоставы», ; прекратила существование 28 декабря 1943 года)
 Рогатица
 Сараево
 Сребреница (до 5 июля 1944 года, затем в составе великой жупы Усора-Соли)
 Фойница(с 5 июля 1944 года, ранее в составе великой жупы Лашва-Глаж)
 Фоча
 Чайниче

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Сараево.

С реорганизацией великих жуп Независимого государства Хорватии на основании Постановления о великих жупах от 5 июля 1944 к великой жупе Врхбосна были присоединены районы Фойница и Высоко из состава расформированной великой жупы Лашва-Глаж, а области Сребреница и Власеница отошли к великой жупе Усора-Соли.

Примечания 

Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Сараево
История Боснии и Герцеговины